Gutenbrunn steht für:

 Gutenbrunn, Marktgemeinde im Bezirk Zwettl, Niederösterreich

 Gutenbrunn (Gemeinde Herzogenburg), Katastralgemeinde von Herzogenburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gutenbrunn (Gemeinde Waldhausen), Katastralgemeinde von Waldhausen, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Gutenbrunn (Gemeinden Langenwang, Mürzzuschlag), Ortsteil von Mürzzuschlag und Langenwang im Mürztal, Steiermark
 Bad Gutenbrunn war ein Bad in Niederzwönitz im Erzgebirge, s. Guter Brunnen
 Gutenbrunn (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch:
 Schloss Gutenbrunn
 Guttenbrunn
 Schloss Gutenbrunnen (eigentlich Schloss Louisenthal), ein Schloss bei Wörschweiler in Homburg, Saarland
 Gutenborn (Begriffsklärung)
 Gutenbrunnen
 Guttenbrunner
 Gutenbrunner
 Gutenbrunner Bach
 Guter Brunnen